Gudermes (ruski: Гудермес) je grad u Čečeniji u Rusiji. Nalazi se na rijeci Sunži, 36 km istočno od Groznog.

Broj stanovnika: 32.000 (1970.).

Gudermes je bio selsko naselje do 1941. Kasnije je postao željezničko čvorište pruga koje vode do Rostova na Donu, Bakua, Astrahana i Mozdoka.

U Gudermesu je naftna industrija.

Gradovi u Rusiji
Čečenija